Parkinson může znamenat:

příjmení
 Cyril Northcote Parkinson (1909–1993), britský spisovatel, autor Parkinsonových zákonů.
 James Parkinson (1755–1824), britský lékař. Hovorově se jako parkinson označuje i jím popsaná Parkinsonova nemoc.
 Katherine Parkinson (* 1978), anglická herečka a komička
 Mark Parkinson (* 1957), americký podnikatel a bývalý politik

jiný význam
 Parkinsonie, rod dřevin z čeledi bobovité
 Parkinsonova nemoc, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy
 buřňák Parkinsonův, mořský pták